Het tennistoernooi van Wimbledon in 1970 bij de mannen werd voor de 84e keer gehouden van maandag 22 juni tot en met zaterdag 4 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Australiër John Newcombe won het toernooi voor de tweede keer door in de finale zijn landgenoot Ken Rosewall met 5-7, 6-3, 6-3, 3-6 en 6-1 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) zonder tiebreaksysteem. In elke set moest bij een  stand van 6-6 met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1970